Чемпионат Андорры по футболу или Примера Дивизио () — турнир среди профессиональных футбольных клубов Андорры, разыгрываемый с 1995 года. Лига была создана под эгидой местной федерации футбола Андорры, которая была создана в 1994 году. Все команды в лиге играют на двух местных стадионах: «Комуналь д’Ашоваль» и «Комуналь д'Андорра-ла-Велья», а также стадионе «Сентре Эспортиу д'Алас», который находится в испанском городке Алас-и-Серк. Наибольшее количество чемпионских титулов у клуба «Санта-Колома», выигравшего десять чемпионатов Андорры.

Система чемпионата 

Восемь клубов в чемпионате проводят между собой матчи, дома и на выезде (хотя ни одна команда не имеет своего домашнего стадиона). После первых 14 туров лучшие четыре команды играют матчи между собой для определения чемпиона Андорры, тогда как четыре другие определяют, кто должен покинуть лигу. Победитель завоёвывает место в предварительном квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Обладатель Кубка Андорры и серебряный призёр чемпионата получают право на участие в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

История 

В сезоне 1994/95 состоялся первый розыгрыш чемпионата Андорры по футболу, победителем стал клуб «Санта-Колома». Следующий сезон 1995/96 стал первым под эгидой УЕФА. Чемпионом стал «Энкам», однако из-за того, что Футбольная федерация Андорры была принята в УЕФА по ходу сезона андоррские команды не были допущены к еврокубкам по итогам турнира. Следующие три года подряд победителем Примера Дивизио становился «Принсипат». «Констелласьо Эспортива» выиграл чемпионат 1999/00, однако из-за многочисленных финансовых нарушений команда была исключена из чемпионата Андорры, а затем прекратила своё существование.

Количество команд в Примера Дивизио:

 1995—1996: 10 клубов
 1996—1997: 12 клубов
 1997—1998: 11 клубов
 1998—1999: 12 клубов
 1999—2002: 8 клубов
 2002—2003: 9 клубов
 2003—: 8 клубов

Стадионы 

Футбольная федерация Андорры проводит матчи Примера и Сегона Дивизио на принадлежащих ей стадионах. Также федерация распределяет стадионы и поля для тренировок для каждой команды. «Комуналь д'Андорра-ла-Велья» вмещает 1299 человек и находится в Андорра-ла-Велья, «Комуналь д’Ашоваль» расположен на юге Андорры в Сан-Жулиа-де-Лория и вмещает 899 зрителей. Иногда матчи проводятся в граничащем с Андоррой испанском городе Алас-и-Серк, на стадионе «Сентре Эспортиу д'Алас», вмещающем 1500 человек.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона 21/22 
В рейтинге УЕФА чемпионат Андорры занимает предпоследнее место.
 ...
 50  Избранная лига
 51  Премиум-Лига Эстонии
 52  Национальная Лига
 53  Первая лига Черногории
 54  Примера Дивизио
 55  Чемпионат Сан-Марино по футболу

Чемпионы, призёры и бомбардиры

Достижения по клубам

Достижения по округам

Все участники чемпионата и их места

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Андорры
 Чемпионат Андорры на сайте RSSSF

Андорра